Алексе́й Константи́нов:
 Константинов, Алексей (иеромонах Алипий) (1851—1901) — российский иконописец и священнослужитель.
 Константинов, Алексей Алексеевич (1728—1808) — личный библиотекарь императрицы Екатерины II.
 Константинов, Алексей Дмитриевич (1964—2020) — российский политический и государственный деятель, председатель Ярославской областной Думы (2018—2020).
 Константинов, Алексей Кириллович (1919—2008) — советский главный конструктор, лауреат Государственной премии СССР.